Куанышев:
 Куанышев, Арысбай Куанышулы — казахский советский экономист, доктор экономических наук (1976), член-корреспондент АН Казахстана (1983).
 Куанышев, Булат Султанович — советский и казахский хозяйственный деятель, директор ТОО «Мехколонна-56», заслуженный энергетик Казахской ССР, почётный энергетик СССР, почётный гражданин Нур-Султана (2002)[1]. 
 Куанышев, Дулат Оразбекович — советский и казахстанский государственный служащий и дипломат, посол Республики Казахстан в ряде иностранных государств. С 2014 года — чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Израиле. 
 Куанышев, Оразбек Султанович — советский казахстанский партийный и государственный деятель, первый секретарь Кокчетавского (1978—1985) и Тургайского обкомов Компартии Казахстана (1985—1988).

 Куанышева, Жаннат Шораевна — советская, казахская актриса. Заслуженная артистка Казахской ССР (1990).